L'édition 2007 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 22 au , sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Andy Murray remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale Fernando Verdasco.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Jürgen Melzer et Todd Perry. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2007
Sport en Russie en 2007
Tennis en octobre 2007